Název Mozolov má v České republice více sídel:
 Mozolov (Nadějkov) – část obce Nadějkov v okrese Tábor
 Mozolov (Krásná Hora) – základní sídelní jednotka obce Krásná Hora v okrese Havlíčkův Brod
 Zaběhlá – zaniklá vesnice u Rožmitálu pod Třemšínem, nazývaná též Mozolov

Externí odkazy